San Antonio de Padua -o San Antonio de Lisboa- puede referirse a:

Catolicismo

Santos 
 San Antonio de Padua o Antonio de Lisboa (1195–1231), religioso portugués - Festividad: 13 de junio.

Edificios religiosos 
 Ermita de San Antonio de Padua o de Lisboa, .
 Iglesia de San Antonio de Padua o de Lisboa, .
 Convento de San Antonio de Padua, .
 Catedral de la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua, Zipaquirá, Colombia.
 Basílica de San Antonio de Padua, :
 Basílica de San Antonio de Padua, Padua, Italia.

Organizaciones 
 Hermandad de San Antonio de Padua, Robledo de Chavela, España.

Instituciones 
 Colegio San Antonio de Padua (Lima), Perú.

Arte religioso 
 La visión de San Antonio de Padua (1656), de Bartolomé Esteban Murillo, en la Catedral de Sevilla, España.

Celebraciones 
 Anexo:Fiestas en honor de San Antonio de Padua
 Danza de San Antonio de Padua, en Alosno, Huelva, España.
 Fiestas de Gorgua, Padrenda, Ourense, España.

Toponimia

Argentina 
 San Antonio de Padua de la Concordia, localidad en la provincia de Entre Ríos.
 San Antonio de Padua, localidad en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.
 Estación San Antonio de Padua, en San Antonio de Padua (Merlo).

Brasil 
 Santo Antônio de Lisboa, municipio de Piauí.
 Santo Antônio de Lisboa, distrito de la ciudad de Florianópolis.
 Santo Antônio de Pádua, municipio de Río de Janeiro.
 Santo Antônio de Pádua, microrregión de Río de Janeiro.

Estados Unidos 
 Misión San Antonio de Padua, tercera misión fundada por el fraile franciscano Junípero Serra en Alta California el año 1771.

Guatemala 
 San Antonio de Padua, localidad en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.

Deporte 
 Clásico San Antonio de Padua, prueba ciclista en Guayama, Puerto Rico.

Antonio de Padua